Asklepiades ist der Name folgender Personen:

Dichter und Denker
 Asklepiades von Adramyttion, griechischer Epigrammdichter
 Asklepiades von Alexandria, griechischer Autor
 Asklepiades von Antiochia, Bischof des 3. Jahrhunderts
 Asklepiades von Bithynien (Asklepiades von Prusa bzw. Prusias), griechischer Arzt und Philosoph
 Asklepiades von Myrleia, griechischer Pharmakologe 
 Asklepiades Pharmakion, griechischer Autor
 Asklepiades von Phleius, Schüler Phaidons von Elis und Menedemos’ von Eretria
 Asklepiades von Samos, griechischer Dichter
 Asklepiades von Tragilos, griechischer Mythograph und Tragiker
 Asklepiades (Philosoph), Philosoph in Antiochia am Orontes im 4. Jahrhundert
 Asklepiades (Sohn des Hikesios), griechischer Tragiker

Künstler und Handwerker
 Asklepiades (Maler), griechischer Maler auf Delos
 Asklepiades aus Pergamon, griechischer Maler
 Asklepiades (Mosaizist), griechischer Mosaizist
 Asklepiades aus Kyzikos, griechischer Architekt
 Asklepiades (griechischer Bildhauer), griechischer Bildhauer
 Asklepiades (Steinmetz), griechischer Steinmetz
 Asklepiades (ägyptischer Bildhauer), ägyptischer Bildhauer
 Asklepiades aus Lampsakos, griechischer Architekt